David Sánche peut désigner :
 David Sánchez, (1968-), musicien de jazz portoricain ;
 David Sánchez, (1978-), joueur de tennis espagnol ;
 David Solórzano Sánchez (1980-), footballeur international nicaraguayen ;
 David Sánchez (1994-), haltérophile espagnol ;
 David Luna Sánchez (1975-), avocat et homme politique colombien.